Velika nagrada Salona 1946 je bila trinajsta dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1946. Odvijala se je 6. oktobra 1946 v pariškem parku Bois de Boulogne.

Rezultati

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.racing-database.com 

1946
Sezona Velikih nagrad 1946